Энн Шоумэйкер (;  — ) — американская актриса кино и телевидения.

Родилась в Бруклине, Нью-Йорк, в семье капитана Береговой охраны Чарльза Шоумэйкера. В 1926 году Шоумэйкер дебютировала на Бродвее, спустя два года переехала в Голливуд. В кино играла в основном матерей главных героинь. Почти за 50 лет карьеры в кино актриса снялась более чем в 70 фильмах.

Актриса была замужем за британским актёром Генри Стивенсоном, в браке у них родилась дочь. Скончалась Энн Шоумэйкер в 1978 году от рака. Была похоронена на кладбище Кенсико.

Фильмография 
 «Элис Адамс» (1935)
 «Они не забудут» (1937)
 «Звонок занавеса» (1940)
 «Моя любимая супруга» (1940)
 «Волшебный город» (1947)
 «Женский секрет» (1949)
 «Момент безрассудства» (1949)
 «Дом у реки» (1950)
 «Восход солнца в Кампобелло» (1960)
 «Азарт удачи» (1966)

Примечания

Ссылки 
 

Похороненные на кладбище Кенсико